

Geografia 
 La municipalità libica di Sirte
 La città libica di Sirte
 Il distretto di Sirte
Le Sirti, vale a dire i due grandi golfi del Nordafrica:
la Grande Sirte (o Golfo della Sirte) e
la Piccola Sirte (o Golfo di Gabes)

Astronomia 
 La regione di Sirte Maggiore (Syrtis Major), su Marte

Antroponimia 
 Un nome proprio: Sirte (nome)

Letteratura 
 Il villaggio di Sirte nella Terra di Buck, nel mondo di Arda inventato da Tolkien